Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации, в которой определяется обладатель трофея. Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадали в плей-офф Мировой группы; где боролись за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы

Россия — Бельгия

Германия — США

Испания — Австрия

Италия — Франция

Полуфиналы

Бельгия — США

Испания — Италия

Финал

Бельгия — Италия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа